Torsktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torsktjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Torsktjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Torsktjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Torsktjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (12,5 ha)
Torsktjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn